

Patronyme 
Gosselin est un patronyme d'origine normande et picarde.

Il est notamment répandu au Québec où trois familles d'origine française constituent la lignée, à savoir Gabriel Gosselin, de Combray en Normandie, marié avec Françoise Lelièvre à Québec le 18 août 1653; Louis-François Gosselin, de Longjumeau en Île-de-France, marié à Marie-Charlotte Saint-André dit Lamarre à Saint-Sulpice le 8 juin 1744 et Jacques Gosselin, de la paroisse Saint-Eustache de Paris, mariés avec Geneviève Lanclus à Québec le 20 janvier 1755.

Histoire 
 Gosselin Ier de Schwerin (1130-1185. En allemand Gunzlin), burgrave saxon 
 Jean Gosselin (1506-1604), fut Garde de la bibliothèque du roi de 1560 à 1604.

Politique 
 Claude-Gilles Gosselin (né en 1924), homme politique québécois, ancien ministre.
 Jean-François Gosselin (né en 1975), homme politique québécois, ancien député provincial.
 Geneviève Gosselin (née en 1954), députée française.
 Gérard Gosselin (né en 1945), homme politique québécois.
 Louis Gosselin (1879–1954), agriculteur, avocat et homme politique fédéral et municipal du Québec.
 Philippe Gosselin (né en 1966), homme politique français.
 Béatrice Gosselin (née en 1958), sénatrice française.
 Jason Gosselin (né en 2001), homme politique français.

Culture 
 Amédée Gosselin (1863-1941), historien, prêtre et professeur canadien.
 Auguste-Honoré Gosselin (1843-1918), historien, prêtre et professeur canadien.
 Bernard Gosselin (1934-2006), cinéaste québécois.
 Charles Gosselin (1792-1859), éditeur français.
 Charles Gosselin (1834-1892), fils du précédent, peintre paysagiste français.
 Claude Gosselin (né en 1944), directeur artistique québécois.
 Constance Gosselin (1793-1858), danseuse française, la sœur de Geneviève Gosselin, épouse du danseur Anatole.
 Émilie Cizaletti-Gosselin (1866-1943), artiste décoratrice.
 Geneviève Gosselin (1791-1818), danseuse française, la première qui a monté sur les pointes, la sœur de Constance Gosselin.
 Gérard Gosselin (1933-), artiste peintre et lithographe français.
 Louis Gosselin (1937-2020), sculpteur québécois.
 Théodore Gosselin dit G. Lenotre (1855-1935), historien français.
 Thérèse Gosselin (1913-198?), nom de naissance de l'écrivain française Thérèse Lenotre, fille de l'académicien Théodore Gosselin dit G. Lenotre.
 YaYa Gosselin (2009-), actrice américaine.
 Yves Gosselin (1959-), romancier et poète canadien.

Sciences 
 François Pascal Joseph Gosselin (1751-1830), géographe français.
 Guillaume Gosselin, mathématicien français décédé vers 1590.
 Léon Athanase Gosselin (1815-1887), médecin français. (→ famille Roland-Gosselin)

Sport 
 Agnès Gosselin (née en 1967), patineuse artistique française.
 Claude-Yves Gosselin (né en 1961), pilote automobile français. 
 David Gosselin (né en 1977), joueur de hockey sur glace canadien.
 Désiré Gosselin, footballeur français.
 Gustave Gosselin, pilote de course automobile belge.
 Mario Gosselin (né en 1963) joueur de hockey sur glace canadien.
 Mario Gosselin (né en 1971) pilote automobile québécois.
 Mireille Gosselin (née en 1964), taekwondoïste française.
 Philip Gosselin (né en 1988), joueur américain de baseball.
 Quentin Gosselin (né en 1996), joueur français de beach soccer.

Autres 
 Constant Gosselin (1800-1872), missionnaire protestant.
 Hervé Gosselin (né en 1956), évêque français.
 Paul-Émile Gosselin (1909-1982), prêtre québécois.
 Théodore-François Gosselin (1791-1862), colonel du génie français, membre de l'Académie nationale de Metz.

Roland-Gosselin 

 Famille Roland-Gosselin

Culture 
 Bernard Roland-Gosselin (1886-1962), prêtre catholique français, docteur en philosophie, auteur de plusieurs essais philosophiques.

Sciences 
 Robert Roland-Gosselin (1854-1925), botaniste français, ancien élève de l'École polytechnique, le cousin germain de  Roland-Gosselin, auxiliaire du cardinal-archevêque de Paris. Une plante porte son nom : Tillandsia roland-gosselinii.
 Léon Athanase Gosselin (1815-1887), chirurgien français, président de l'académie des sciences en 1887. Cousin de Louis Roland-Gosselin.

Autres 
 Alexandre Roland-Gosselin (1786-1866), agent de change parisien.
 Louis Roland-Gosselin (1826-1907), agent de change parisien. Neveu du précédent.
 Benjamin-Octave Roland-Gosselin (1870-1952), ecclésiastique français, évêque de Versailles de 1931 à 1952. Fils du précédent.
 Jean Roland-Gosselin (1868-1936), Président de la Société de construction des Batignolles (SCB).

Toponymes

Rivière Gosselin (rivière Fortier), au Québec.
 Rivière Gosselin (rivière Nicolet), au Québec.
 Lacotte à Gosselin, au Québec.
 Coulée à Gosselin, au Québec.
 Ruisseau Gosselin.
 Ruisseau Blanchette-Gosselin, au Québec.
 Ruisseau Carreau-Gosselin, au Québec.
 Lac Gosselin (Capitale-Nationale), au Québec.
 Lac Gosselin (Abitibi-Témiscamingue), au Québec. 
 Lac Gosselin (Abitibi-Témiscamingue), au Québec. 
 Lac Gosselin (Abitibi-Témiscamingue), au Québec.
 Lac Gosselin (Mauricie), au Québec.
 Lac Gosselin (Saguenay-Lac-Saint-Jean), au Québec.
 Lac Gosselin (Côte-Nord), au Québec.
 Lac Gosselin (Côte-Nord), au Québec. 
 Lac Gosselin (Saguenay/Lac-Saint-Jean), au Québec.
 Gosselin Lake (Ontario, Nipissing District), coord.: 47.09583°N 79.69806°O
 Gosselin Lake (Ontario, Sudbury), coord.: 47.58672°N 81.24624°O
 Gosselin Lake (Ontario, Cochrane District), coord.: 49.20266°N 82.87995°V
 Gosselin Lake (Manitoba), coord.: 58.28281°N 101.05681°O
 Gosselin Lake (Saskatchewan), coord.: 52.40001°N 104.41718°o
 Gosselin Creek, en Ontario.
 Gosselin Island, au Manitoba.

Mesnil Gosselin, ancien hameau et rue à Mesnil-Raoul, département de la Seine-Maritime, région Normandie
 Rue Croix Gosselin, une rue de Fécamp,  département de la Seine-Maritime, région Normandie
 Rue Roland Gosselin à Chatenay-Malabrie en mémoire d'Alexandre Roland-Gosselin, propriétaire du château de la Roseraie.

Îles anglo-normandes 
 Havre Gosselin, mouillage de l'île de Sercq

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Patronyme picard